

Toponymes



Gros-Morne, village québécois dans la région administrative de la Gaspésie.
 Rivière du Gros-Morne, un affluent du littoral sud du golfe du Saint-Laurent, dans la MRC La Haute-Gaspésie, dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Parc national du Gros-Morne, parc national du Canada.
 Gros Morne, la montagne  qui a donné le nom au parc.



La Réunion

 Gros Morne, sommet montagneux de l'île de La Réunion.

Martinique
 Gros-Morne, commune française située dans le département de la Martinique.

Guadeloupe 

 Gros Morne, morne situé sur la commune de Deshaies.

Gros-Morne (Gwo Mòn en créole haïtien) est une ville à l'ouest d'Haïti. C'est le chef-lieu de l'Arrondissement de Gros-Morne situé dans le département de l'Artibonite.
 Arrondissement de Gros-Morne, arrondissement situé dans le département de l'Artibonite.

Voir aussi 
Le Morne, à Maurice notamment

Notes et références

Notes

Références 
 

Homonymie de toponyme